

Sigle 
Kirchhoff's Voltage Law  – legge di Kirchhoff delle tensioni

Codici 
 KVL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kivalina (Alaska) (Stati Uniti)